Baśka – singel zespołu Wilki
 Baśka (Baszka) – tradycyjna kaszubska gra karciana
 Baśka – rodzaj krzyżówki